Александр Потресов: Потресов, Александр Николаевич (1869—1934) — видный деятель российского социал-демократического движения, один из основателей РСДРП, меньшевик.
 Потресов, Александр Сергеевич (1902—1972) — русский советский фотограф, художник, писатель и путешественник.